Оржеваль — коммуна в департаменте Эна (Пикардия).
 Оржеваль — коммуна в департаменте Ивелин (Иль-де-Франс).